Яни — частина міста Зелена Гура, до 2014 року — село в Польщі, у гміні Зельона Ґура Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Яни — село в Польщі, в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства